Пт — Послания апостола Петра
 пт. или ПТ — пятница
 ПТ — парашют тренировочный
 ПТ — паровая турбина
 ПТ — пароксизмальная тахикардия
 ПТ — Партия труда, Россия, Нидерланды
 ПТ — Партия трудящихся, Бразилия, Россия
 ПТ — переводной текст, текст перевода
 ПТ — переговорная таблица
 ПТ — переключатель тиратронный
 ПТ — перфоратор телескопный
 ПТ — пионерная территория
 ПТ — пищевые технологии, в названии компании «Петрохолод ПТ» (Санкт-Петербург)
 ПТ — плавающий танк
 ПТ — планирующая торпеда
 ПТ — подогреватель трубопроводный, например: ПТ-6,3/200
 ПТ — пожарная тревога, сигнал ГО
 ПТ — полевой транзистор
 ПТ — поливалыцик-трубоукладчик
 ПТ — полное товарищество
 п/т — полутуша, например: говядина п/т; свинина в п/т
 ПТ — полярное тельце
 ПТ — послеродовой тиреоидит
 ПТ — постоянный ток
 ПТ — потеря теплоносителя
 п/т — почтово-телеграфный
 ПТ — преобразователь тока
 ПТ — преобразователь трехфазный
 ПТ — приёмник трёхпрограммный
 ПТ — прогулочный теплоход (тип речных судов)
 ПТ — продуктивная толща
 ПТ — проекционное табло
 ПТ — производительность труда
 ПТ — производственный трест, например: МУП «ПТЖКХ»; МУП ПТ «Горзеленхоз»
 ПТ — промышленный транспорт
 ПТ — пропан технический
 ПТ — противотанковый
 ПТ — процедурный тренажёр
 ПТ — пультовый терминал
 ПТ — пускатель тиристорный
 ПТ — трубная панель
 ПТ — панель топливная

См. также 
 PT (латиница)